Friedenbach

 Friedenbach (Kleine Dhron), linker Zufluss der Kleinen Dhron bei Unternaurath, Ortsgemeinde Naurath (Wald), Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Friedenbach (Urft), rechter Zufluss der Urft in der Vorsperre Obersee des Rurstausees im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen